

Пелінув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Пелінув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства